Bastuugnen kan syfta på följande platser:

Finland 

 Bastuugnen, Vörå, Österbotten, 
 Bastuugnen, Pargas, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar